Бюлли-ле-Мин:

 Бюлли-ле-Мин — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Ланс, кантон Бюлли-ле-Мин.
 Бюлли-ле-Мин — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.